

Biografia 
Giornalista freelance e produttore per varie televisioni, compresa la ZDF. È nota per il suo film-documentario Memory Books sul dramma dell'AIDS in Uganda. Ha vinto il Grand Prix al 27° International Grand Prix for Author's Documentaries of URTI.

Filmografia 
 Memory Books  (2008)

Note

Bibliografia
Materiali del Centro Missionario Diocesano, Nigrizia Multimedia, Progettomondo mlal, Lvia, Catalogo del "XXVIII Festival di Cinema Africano di Verona", pagina 23.

Voci correlate 
 Uganda
 Cinema africano

Collegamenti esterni